Eschpai ist der Name von zwei russischen Komponisten:
 Jakow Andrejewitsch Eschpai (1890–1963) 

und seinem Sohn

 Andrei Jakowlewitsch Eschpai (1925–2015)